Vermeerstraat (Alkmaar), straat in Alkmaar
 Johannes Vermeerstraat, straat in Amsterdam-Zuid